DHHU eller Danske Hiphop Udgivelser er en wiki-hjemmeside stiftet af Jakob Hejnfelt Andersen (Jakob Med K) og drevet af hjemmesidens brugere så vidt som Jakob selv. DHHU er danmarks første wikisite dedikeret til danske hiphop udgivelser.
DHHU har nu 1.308 hiphop udgivelser nedskrevet, og flere kommer til som dagene går.

Eksterne henvisninger 
 DHHU

Wikier
Musik fra Danmark